Arjun steht für:
 Arjun (Name), indischer Vorname
 Arjun (Film), ein Film von 1985
 Arjun (Iran) (auch Ārjūn oder Ārjān), Dorf in der Provinz Isfahan
 Arjun Motors, ehemaliger indischer Automobilhersteller
 Arjun (Panzer), ein indischer Kampfpanzer

Arjun ist der Familienname folgender Personen:
 Erigaisi Arjun (* 2003), indischer Schachspieler

Siehe auch:
 Arjuna